Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 года проводились в бассейне спорткомплекса Итальянский форум в Риме 29 и 30 июл.

Отборочные заплывы начались 29 июля в 9:23 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:02, а финал — 30 июля.

В финале бразилец Сезар Сьелу, плывший в специальном костюме, установил новый мировой рекорд (46,91), первым в истории проплыв 100 метров быстрее 47 секунд. Рекорд Сьелу был превышен лишь спустя 13 лет там же на Итальянском форуме Давидом Поповичем на чемпионате Европы 2022 года. Попович выступал без костюма.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Рекорд чемпионатов мира, который до начала соревнований равнялся 48,12 сек, был побит 4 раза во время первых этапов эстафеты 4×100 метров. Последнее достижение в финале 26 июля установил Сезар Сьелу (47,09), которое было всего на 0,04 сек хуже мирового рекорда Имона Салливана, установленного на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

100 м, вольный стиль, мужчины